Horvátország
Biševo sziget Közép-Dalmáciában, Vistől délnyugatra
Biševo település Komiža községben, Split-Dalmácia megyében

 Montenegró
Biševo, falu Rožaje községben, a Szandzsák területén